Гришинский:

 Гришинский, Алексей Самойлович — русский военный деятель, генерал-майор, участник первой мировой войны.
 Гришинский — хутор, Кумылженский район, Волгоградская область
 Гришинский — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги на линии Тамбов — Ртищево
Гришинский — до 1998 г. название посёлка Гамалеевка-1 в Сорочинском городском округе Оренбургской области.

См. также 
 Гришинский сельсовет